Mastrángelo ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Mastrángelo (* 1948), argentinischer Fußballspieler 
 Román Mastrángelo, argentinischer Radsportler
 Santiago Mastrángelo (* 1990), uruguayischer Fußballspieler